Ту́піков — російське прізвище.

Відомі носії цього прізвища:

 Тупіков Андрій Анатолійович — майор МВС України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Тупіков Василь Іванович (1901—1941) — радянський воєначальник, генерал-майор, начальник штабу Південно-Західного фронту.
 Тупіков Георгій Миколайович (1907–1961) — радянський військовий діяч, командуючий 43-ю ракетною армією РВСП, генерал-полковник авіації (1958).

Російські прізвища